Le mot passager peut être employé comme :
 nom commun, il désigne une personne qui est transportée sans faire partie de l'équipage (abréviation pax).
 adjectif, il signifie :
 fréquenté, où passent beaucoup de personnes, où circulent de nombreux véhicules.
 de passage (terme vieilli), 
 temporaire (de courte durée)

Voir aussi